Кідін-Нінуа — цар Ашшура (1616—1601 до н. е.)
 Кідін-Хутран I (? — до 1300 до н. е.) — цар Аншану і Суз (Еламу).
 Кідін-Хутран II — цар Аншану і Суз (Еламу) близько 1240—1235 років до н. е.
 Кідін-Хутран III — цар Аншану і Суз (Еламу) близько 1225—1215 років до н. е.

 Кідін Іван Миколайович (1913—1972) — радянський учений, директор Московського інституту сталі (1951—1961). Лавреат Сталінської премії.
 Кідін Олександр Миколайович (1909—1959) — голова Смоленського облвиконкому. Член ЦК КПРС (1952—1956). Член Центральної Ревізійної Комісії КПРС(1956—1959). Депутат Верховної Ради СРСР 2—5-го скликань.